

Brasil 
 Linha 7 da CPTM

Mundo 
 Linha 7 do Metropolitano de Paris
 Linha 7 (Metro de Barcelona)
 Linha 7 (Metro de Madrid)

Ver também

Desambiguações de transporte